Павел Петрович Убри (1818 — 1896, Неаполь) — дипломат Российской империи, «правая рука» канцлера А. М. Горчакова. В 1871—1879 годах посол в Германии, в 1879—1882 годах посол в Австро-Венгрии.

Биография 
Родился 4 ноября 1818 года в католической дворянской семье видного дипломата Петра Яковлевича Убри. 

В 1838 году окончил юридический факультет Петербургского университета и в 1839 году был определён на службу в министерство иностранных дел; командирован к миссии во Франкфурте-на-Майне, с чином коллежский секретарь. Уже в 1840 году он был назначен 3-м секретарём канцелярии вице-канцлера графа Нессельроде. В том же году он был отправлен курьером в Вену и Турин, а 18 апреля 1842 года его назначили 2-м секретарём канцелярии.

10 июля 1842 года Урби стал старшим секретарём миссии в Лиссабоне и отправлен туда курьером через Франкфурт-на-Майне и Париж; 16 апреля 1845 года получил чин коллежского асессора, а через год, 10 июля, был назначен младшим секретарём посольства в Вене, а 11 апреля 1848 года его пожаловали в камер-юнкеры.

С 16 апреля 1848 года — надворный советник и с 20 октября того же года — старший секретарь. 16 апреля 1851 был произведён в чин коллежского советника. 

На Венской конференции перед началом Крымской войны зарекомендовал себя как «правая рука» русского посла А. М. Горчакова и продолжал оставаться его доверенным лицом, когда тот занял пост канцлера.

16 апреля 1855 года Убри был присвоен чин статского советника; в 1856 году он был назначен советником миссии в Берлине; с 7 апреля 1857 года — действительный статский советник. В 1858 году его отправили курьером в Штеттин и Берлин, а 10 августа он был назначен советником посольства в Париже, где завязал близкое знакомство с Отто фон Бисмарком.

В 1859 году Убри был пожалован в камергеры и в 1861 его отправили курьером в Берлин и Париж. Уже через год он был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Пруссии, Мекленбург-Шверине и Мекленбург-Стрелице; 19 апреля 1864 года был произведён в тайные советники.

С 7 декабря 1871 года он был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Германии, где по поручению Горчакова проводил дружественную политику в русле Союза трёх императоров. Однако после тревоги 1875 года Бисмарк начал подозревать, что в своих донесениях Убри рисует его в невыгодном свете и немецкая пресса стала выставлять Убри недоброжелателем Германии. Отношения Бисмарка с русским послом окончательно испортились во время Берлинского конгресса 1878 года, на котором Убри был третьим уполномоченным со стороны России.

Получив в 1875 году чин действительного тайного советника, Убри был переведён в 1879 году чрезвычайным и полномочным послом в Австро-Венгрию, где оставался три года. Будучи ревностным католиком, вёл переговоры с нунцием Якобини о восстановлении отношений России с папской курией. В 1881 году ездил с особым поручением к римскому папе Льву XIII. Будучи оставлен без должности по министерству иностранных дел 9 ноября 1882 года, он тем не менее присутствовал в мае 1883 года на коронационных торжествах в Москве.

С 01 июня 1882 года Убри являлся членом Государственного совета с содержанием 12 тысяч рублей в год; 25 мая 1895 года был уволен в заграничный отпуск на вакантное время и 2 месяца и 22 ноября его продлили на 2 месяца.

Умер 6 февраля 1896 года в Неаполе, погребён в ограде церкви родового имения Клястицы Дриссенского уезда Витебской губернии.

 31.12.1849 года Убри был награждён орденом Святой Анны 2 степени.
 20.06.1851 года он получил австрийский орден Леопольда 3 степени.
 08.05.1852 года Убри выдали единовременное полугодовое жалование.
 01.07.1855 года награждён орденом Святого Владимира 3 степени, 22.08 того же года он был награждён знаком отличия беспорочной службы за XV лет.
 Через год Убри получил темно-бронзовую медаль в память о Крымской войне.
 В 1857 году он награждён прусским орденом Красного орла 2 степени
 В 1861 году — орденом Святого Станислава 1 степени и в этом же году он получил сицилийский Орден Франциска I 1 степени.
 Через год Убри был награждён командорским крестом французского ордена Почётного легиона и орденом Святой Анны 1 степени.
 27.03 1866 года он получил орден Святого Владимира 2 степени и в этом же году Убри был награждён гессен-дармштадтским орденом Филиппа Великодушного 1 степени, а также вюртембергским орденом Фридриха.
 16.06.1867 он получил прусский орден Короны 1 степени, а 08.02 1869 — черногорский орден Данило I 1 степени.
 В этом же году был награждён большим крестом ордена Дома Гогенцоллернов, а год спустя Убри получил орден Белого орла.
 В 1872 году он награждён прусским орденом Чёрного орла и большим крестом австрийского орден Леопольда, в том же году он получил орден Святого Александра Невского и в следующем году большой крест нассауского ордена Золотого льва.
 В 1879 году Убри награждён орденом Святого Владимира 1 степени.
 В январе 1881 года он получил большой крест папского ордена Пия IX, а в апреле папский орден Христа.
 В 1883 году Убри награждён золотой медалью в память окончания и освящения храма Христа Спасителя в Москве и темно-бронзовой медалью в память коронования Александра III.
 В том же году Убри получил знак отличия беспорочной службы за XL лет.
 01.01.1894 года он награждён орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.

Частная жизнь 
В Петербурге конца 1830-х Убри считался завидным женихом. Н. Н. Пушкина предполагала выдать за него замуж сестру Александру. По этому поводу А. С. Пушкин однажды написал жене:

Узами брака Убри связал себя лишь много лет позже. Он женился на княжне Екатерине Николаевне Мещерской (13 июня 1838 — 16 июня 1874), внучке князя И. Д. Трубецкого. Она стала 17 апреля 1874 года кавалерственной дамой ордена Св. Екатерины малого креста. Жена утонула во время проживания супругов в Потсдаме и была похоронена на местном православном кладбище. Детей у них не было.

В 1883—1890 годах действительный тайный советник Убри регулярно посещал петербургское Английское собрание.

Литература 
 
 
 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Биобиблиогр. справ. Изд. 2-е, испр. и доп. — , 2002 — С. ?.

Ссылки 
 Убри, Павел Петрович на сайте «Хронос»

Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Действительные тайные советники
Послы Российской империи в Германской империи
Послы Российской империи в Австрии
Члены Государственного совета Российской империи
Послы Российской империи в Пруссии
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Похороненные в Витебской губернии